M53 peut faire référence à :

Armement 
 Madsen M53, un pistolet mitrailleur danois,

Sciences 
Astronomie
 M53 un Amas globulaire.

Médecine
 Autres dorsopathies, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Snecma M53, un turboréacteur français.

Autoroutes
  Autoroute britannique M53 reliant Chester à Birkenhead ;
  Autoroute russe M53, ancien nom de la route régionale R255.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres